Les Élections régionales de 2004 en Sardaigne se sont tenues les 12 et , afin d'élire le président et les conseillers de la  législature du conseil régional de la région de Sardaigne pour un mandat de cinq ans.

Contexte 
Après une législature instable, au cours de laquelle cinq présidents régionaux se sont succédé, un changement de mode de scrutin est entérinée par le conseil: la Loi Tatarella, utilisée dans les régions à statut simple, sera utilisée désormais.

Mode de scrutin 
Le conseil régional de Sardaigne est constitué de 85 sièges (une augmentation de 5 sièges comparée à la dernière législature), dont ses membres sont toujours élus selon un système mixte. 76 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle (les régions électorales sont maintenant au nombre de 8), tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour (plutôt qu'à deux tours, lors du dernier scrutin). Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 8 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références 

Sardaigne 2004
Politique en Sardaigne
Sardaigne
Politique en juin 2004